Frederik 8. eller Frederik VIII kan henvise til:

Regenter 
 Frederik 8. (død 1333) – greve af Zollern 1309–1333
 Frederik Christian August (1829-1880) – hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg 1869–1880 og tronprætendent i Slesvig-Holsten i 1863–64 som Friedrich der Achte
 Frederik 8. (1843–1912) – konge af Danmark 1906–1912

Andet 
 Frederik VIII (skib) – dansk transatlantisk passagerskib (1913-1939)

Se også 
 Frederik